Esistono più comuni francesi con questo nome

Arry – Mosella
Arry – Somme